Об'єкти NGC
Андромеда (сузір'я)
Еліптичні галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1881
Жовтень 1881